Příjmení Hromádko nosí více různých osobností:

 Jan Karel Hromádko (1735–1805) – moravský architekt a stavitel
 Milan Hromádko (* 1950) – projektant a starosta MČ Pardubice VI
 Otakar Hromádko (1909–1983) – český novinář a důstojník
 Radovan Hromádko (* 1969) – český fotbalista

viz též
 Hromádka
 Hromádková